«Partido Conservador» puede referirse a:

Organizaciones políticas 
 Partido Conservador (Alemania) (1876-1918)
 Partido Conservador (Bolivia) (1884-1899)
 Partido Conservador de Canadá (desde 2003).
 Partido Conservador (Chile) (1857-1949)
 Partido Conservador Colombiano (desde 1849)
 Partido Conservador (Ecuador) (desde 1869)
 Partido Conservador (España) ( 1876-1931)
 Partido Conservador (México)
 Partido Conservador de Nicaragua (desde 1968)
 Partido Conservador de Noruega 
 Partido Conservador (Reino Unido) (desde 	1834)
 Partido Conservador (Uruguay)
 Partido Conservador (Panamá)
 Partido Conservador (Rumanía) (1880-1918)
 Partido Conservador (Venezuela) (1830-1908)

Variaciones 
 Partido Conservador Progresista de Canadá (1942-2003)
 Conservadors de Catalunya (1977-1982)